Соревнования среди мужчин в скоростном спуске на чемпионате мира по горнолыжному спорту 2009 года прошли 7 февраля, это был четвертый старт чемпионата. На старт вышли 38 горнолыжников, из них 10 сошли с дистанции.

Золото неожиданно выиграл 24-летний канадец Джон Кучера, который ни разу за карьеру попадал в тройку лучших в скоростном спуске на этапах Кубка мира (ни до, ни после чемпионата мира). При этом три остальные канадца сошли с дистанции. Один из главных фаворитов швейцарец Дидье Кюш, который 4 февраля уверенно выиграл золото в супергиганте, уступил Кучере 0,04 сек. Третьим стал еще один швейцарец Карло Янка. 37-летний ветеран из Лихтенштейна Марко Бюхель стал четвёртым.

Результаты

Ссылки 
 Официальные результаты 

Скоростной спуск (мужчины)